Mark Hafnar (ur. 11 kwietnia 2002) – słoweński skoczek narciarski, reprezentant klubu SK Triglav Kranj. Medalista zimowych igrzysk olimpijskich młodzieży, mistrzostw świata juniorów oraz mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
20 stycznia 2018 zadebiutował w FIS Cup, zajmując 21. miejsce w zawodach w Kranju. 16 sierpnia 2019 w swoim pierwszym starcie w Letnim Pucharze Kontynentalnym zajął 29. lokatę w konkursie we Frenštácie pod Radhoštěm. Wystartował na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży 2020, gdzie zdobył srebrny medal w zawodach indywidualnych, zaś w zawodach drużyn mieszanych zajął wraz z reprezentacją Słowenii 5. miejsce. W lutym 2020 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym. W pierwszym starcie, w Planicy, został zdyskwalifikowany, a dzień później na tej samej skoczni zajął 20. miejsce. 23 lutego zajął 3. miejsce w zawodach tego cyklu w Val di Fiemme. Wystartował na Mistrzostwach Świata Juniorów 2020, gdzie zdobył brązowy medal w konkursie indywidualnym, złoty w drużynie męskiej i brązowy w mieszanej.

24 marca 2021 w Planicy zadebiutował w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata, nie uzyskując awansu do konkursu głównego. Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2022 zajął 9. miejsce indywidualnie i 4. w drużynie męskiej.

Stawał na podium mistrzostw Słowenii. Zdobył złoty medal w konkursie drużynowym w 2021 oraz 2022.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Hafnara na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Hafnara na igrzyskach olimpijskich młodzieży – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 12 lutego 2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2002